Totoro o Totoró hace referencia a varios artículos

Totoro 
 Mi vecino Totoro, película de animación japonesa dirigida por Hayao Miyazaki en 1988.
 (10160) Totoro, asteroide del cinturón principal.

Totoró 
 Totoró (Cauca), municipio colombiano, ubicado en el departamento del Cauca.
 Idioma totoró, lengua indígena hablada en el departamento del Cauca.